Ženská dvouhra St. Petersburg Ladies Trophy 2018 probíhala na přelomu ledna a února 2018. Do singlové soutěže petrohradského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla francouzská světová desítka Kristina Mladenovicová. Jelikož trofej neobhájila, posunula se 29letá německá semifinalistka Julia Görgesová poprvé v kariéře do elitní světové desítky, když Francouzku vystřídala na 10. místě. Němky tak měly poprvé od roku 1997 dvě hráčky v první desítce světové klasifikace.

Vítězkou se stala česká tenistka Petra Kvitová, jež ve finále za 65 minut zdolala turnajovou čtyřku a obhájkyni titulu Kristinu Mladenovicovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–2. Poměr vzájemných zápasů navýšila na 5–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo dvacátý první singlový titul na okruhu WTA Tour. V počtu trofejí mezi aktivními hráčkami jí na túře WTA patřilo 5. místo za sestrami Williamsovými, Šarapovovou a Wozniackou.

Na divokou kartu startující Kvitová získala titul v osmé sezóně za sebou a stala se vůbec první levorukou vítězkou jakéhokoli turnaje WTA Tour v Rusku. Ve světové klasifikaci se posunula o osm míst na 21. příčku. Z hlediska žebříčkového postavení soupeřek se pro ni jednalo o čtvrtou nejobtížnější cestu za titulem, když v soutěži musela zdolat dvě tenistky z první desítky a další dvě z elitní dvacítky.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

St. Petersburg Ladies Trophy
WTA Tour 2018